ISO 3166-2:MK — стандарт Міжнародної організації зі стандартизації, який визначає Геокод. Є частиною стандарту ISO 3166-2, що належать Македонії. Він охоплює всі 84 общини (громади) — адміністративні одиниці 1-го рівня, які входять до складу 8-ми статистичних регіонів, не охоплених цим стандартом.

Загальні відомості 
Кожен геокод складається з двох частин: коду Alpha2 за стандартом ISO 3166-1 для Македонії — MK та додаткового двосимвольного коду, записаних через дефіс. Додатковий двосимвольний код утворений двозначним числом. Геокоди общин є підмножиною коду домену верхнього рівня — MK, присвоєного Македонії відповідно до стандартів ISO 3166-1.

Геокоди Македонії першого рівня 
Геокоди 84-х общин адміністративно-територіального поділу Македонії.

Геокоди прикордонних для Македонії держав 
  — ISO 3166-2:RS (на півночі),
  — ISO 3166-2:BG (на сході),
  — ISO 3166-2:GR (на півдні),
  — ISO 3166-2:AL (на заході).

Див. також 
 ISO 3166-2
 ISO 3166-1

Посилання 
 http://statoids.com/umk.html 
 http://www.iso.org/iso/ru/iso_3166-2_newsletter_ii-3_2011-12-13.pdf  Редаговано: 2011-12-15

2:MK